Wiyot (taal), een dode taal uit de Algische taalfamilie
 Wiyot (volk), een Noord-Amerikaans indianenvolk